Плато́нов (Плато́нова) — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители

А 
 
 
 
 Платонов, Андрей Платонович (настоящая фамилия — Климентов; 1899—1951) — русский писатель, поэт, публицист и драматург, сценарист, военный корреспондент.
 Платонов, Антон Михайлович (род. 1987) — российский тхэквондист. Многократный чемпион мира и Европы, чемпион России.
 Платонов, Артур Станиславович (род. 1974) — казахстанский искусствовед, тележурналист, телеведущий.

Б

В 
 Платонов, Валентин Викторович (род. 1977) — украинский футболист.
 Платонов, Валериан Платонович (1809—1893) — государственный деятель Российской империи, член Государственного совета.
 
 
 Платонов, Венедикт Михайлович (1909—1971) — советский подполковник, Герой Советского Союза.
 Платонов, Виктор Леонидович (род. 1951) — российский театральный художник-постановщик, сценограф,
 Платонов, Виталий Васильевич (1925—2017) — советский вице-адмирал.

Г 
 Платонов, Геннадий Александрович (род. 1945) — советский футболист.
 
 Смирнов-Платонов, Григорий Петрович (1825—1898) — российский духовный писатель, общественный деятель, протоиерей.
 Платонов, Григорий Фёдорович (1897—1977) — Герой Социалистического Труда.

Д 
 Платонов, Денис Александрович (род. 1981) — российский хоккеист.
 Платонов, Дмитрий Александрович (род. 1986) — белорусский футболист.

Е 
 Платонов, Ефим Ефимович (1901—1968) — советский учёный-стоматолог.

И 
 
 Платонов, Илья Алексеевич (род. 1998) — российский баскетболист.

К

Л

М 
 Платонов, Матвей Михайлович (1783—1834) — епископ РПЦ, экзарх Грузии.
 
 Платонов, Моисей Петрович — художник XVIII века, именовавшийся Магометом.

Н 
 Платонов, Никита — российский переводчик XIX века.

О

П

С 
 Платонов, С. — см. #Псевдонимы.
 Платонов, Семён Сергеевич (1860—1925) — российский художник.
 
 Платонов, Симеон Яковлевич (1781—1831) — протоиерей Русской православной церкви, переводчик и педагог.

Ф 
 Платонов, Фёдор Гаврилович — советский военнослужащий, капитан, комендант рейхканцелярии Гитлера после поражения Германии во Второй мировой войне. Первым обнаружил штандарт Гитлера, в настоящее время хранящийся в Центральном музее Вооружённых сил РФ. Готовил помещение для подписания капитуляции Германии, в котором в том числе положил тёмно-коричневый ковёр из кабинета Гитлера.
 Платонов, Флорентий Николаевич (1839—1914) — начальник Александровской военно-юридической академии, сенатор, генерал от артиллерии.

Х 
 Платонов, Харитон Платонович (1842—1907) — российский художник.

Ю

Двойные фамилии 
 Аничков-Платонов, Иван Николаевич (ум. 1864) — российский духовный писатель, священник.
 Близнецов-Платонов, Михаил Ильич (1770—1825), известен как епископ Моисей (Близнецов-Платонов) — епископ Русской православной церкви, епископ Нижегородский и Арзамасский; духовный писатель.
 Богданов-Платонов-Антипов, Матвей Михайлович (Моисей; 1783—1834) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии.
 Гиляров-Платонов, Никита Петрович (1824—1887) — российский православный публицист, общественный деятель.
 Горский-Платонов, Павел Иванович (1835—1904) — российский гебраист, библеист.
 Докучаев-Платонов, Никифор (Неофит; 1782—1825) — епископ Русской православной церкви, епископ Архангельский и Холмогорский.
 Запольский-Платонов, Степан Васильевич (1772—1831), известен как епископ Самуил (Запольский-Платонов) — епископ Русской православной церкви, епископ Костромской и Галичский.
 Иванцов-Платонов, Александр Михайлович (1835—1894) — российский богослов, протоиерей.
 Ключарёв-Платонов, Павел Петрович (1788—1860) — российский духовный писатель, протоиерей.
 
 Кудрявцев-Платонов, Виктор Дмитриевич (1828—1891) — русский религиозный философ.
 Лавров-Платонов, Александр Фёдорович (1829—1890), известен как архиепископ Алексий (Лавров-Платонов) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Литовский и Виленский (с 1885 года), богослов.
 Смирнов-Платонов, Григорий Петрович (1825—1898) — российский духовный писатель, общественный деятель, протоиерей.

Псевдонимы 
 Мих. Платонов — псевдоним, под которым печатался русский писатель Евгений Замятин первые годы после Октябрьской революции (1917).
 С. Платонов — «советский философ-марксист», коллективный псевдоним В. Аксёнова, В. Криворотова и С. Чернышёва.



Топоним 
 Платонов — хутор в Тацинском районе Ростовской области России.

См. также 
 
 Платошечкин

Примечания